Ел Респландор има више значења:

 Ел Респландор, Ел Чоро (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Респландор, Асијенда (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Респландор (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Респландор (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Респландор (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику